Wagenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wagenhofer (* 1959), österreichischer Ökonom
 Edmund Wagenhofer (* 1944), österreichischer Benediktinerabt
 Erwin Wagenhofer (* 1961), österreichischer Autor und Filmemacher
 Leopold Wagenhofer (* 1940), österreichischer Heimatdichter

Siehe auch:
 Wagenhoffer